Mattan (Bijbel), verschillende Bijbelse personen
Mattan I, koning van Tyrus (829-821 v.Chr.)
Mattan II, koning van Tyrus (730-729 v.Chr.)
Mattan (India), een plaats in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir

of naar:
 Nico Mattan, een voormalig Belgisch wielrenner.